Bundestagswahlkreis 98 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Steinfurt II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Gelsenkirchen II (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Lüdinghausen – Coesfeld (1949 bis 1961)